Molekulska formula -{C8H10N6}- se može odnositi na:

 Dihidralazin
 4-Dimetilaminofenilpentazol